Food of Love :
 Food of Love, film de J.M. Kerrigan sorti en 1916
 Food of Love, album de Yvonne Elliman sorti en 1973
 Food of Love, film de Stephen Poliakoff sorti en 1997
 Food of Love, film de Ventura Pons sorti en 2002